Cedar Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Peak (Lake County, Montana)	
 Cedar Peak (Mineral County, Montana)	
 Cedar Peak (Elko County, Nevada)	
 Cedar Peak (Nye County, Nevada)	
 Cedar Peak (Iron County, Utah)	
 Cedar Peak (Wayne County, Utah)